Susinos del Páramo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Susinos del Páramo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Susinos del Páramo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar